Das waren noch Zeiten ist der Titel von
 Das waren noch Zeiten (1957), Kompilationsfilm mit Charles Chaplin
 Das waren noch Zeiten (1965), britischer Dokumentarfilm von Lionel Rogosin